est la formule brute de plusieurs isomères.

Composé cyclique insaturé
 1,1-diphényléthylène, numéro CAS 
 1,2-diméthylacénaphthylène, numéro CAS 
 1,8-diméthylbiphénylène, numéro CAS 
 6b,7,8,8a-tétrahydrocyclobuta(a)acénaphthylène, numéro CAS 

 Dihydroanthracène
 1,10-dihydroanthracène, numéro CAS 
 1,2-dihydroanthracène, numéro CAS 
 2,9-dihydroanthracène, numéro CAS 
 4a,10-dihydroanthracène, numéro CAS 
 9,10-dihydroanthracène, numéro CAS 

 Dihydrophénanthrène
 1,10a-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 1,2-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 1,4-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 1,9-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 2,3-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 2,4a-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 3,4-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 3,9-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 3,10a-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 4a,4b-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 4a,9-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 4a,10a-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 4,4a-dihydrophénanthrène, numéro CAS 
 9,10-dihydrophénanthrène, numéro CAS 

 octalène, numéro CAS 

 Stilbène
 (E)-stilbène ou  trans-stilbène, numéro CAS 
 (Z)-stilbène ou cis-stilbène, numéro CAS